Davide Moro (Taranto, 2 de Janeiro de 1982) é um futebolista profissional italiano, milita atualmente no Salernitana.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Varese Calcio Società Sportiva Dilettantistica
Futebolistas da Unione Sportiva Salernitana 1919